Het Parc Monceau (Monet) - schilderij van Claude Monet
 Parc Monceau - park, onderwerp van bovenstaand schilderij